Pájaro bobo puede referirse a

Ave de la familia Spheniscidae, conocida también como pingüino.

Nombre dado en Cuba a diversas aves de la familia Sulidae, también conocidas como alcatraces. 
Sula sula, pájaro bobo.
Sula dactylatra, pájaro bobo de cara azul.
Morus bassanus, pájaro bobo del norte.
Sula leucogaster, pájaro bobo prieto.

Nombre vernáculo de la especie vegetal sudamericana Tessaria absinthioides

Aves